Пасифаја може да се односи на:

 Пасифаја из грчке митологије
 Пасифаја (сателит)
 Пасифаја (Алкеј), комедија